Dies ist eine Liste der Nationalparks im Königreich der Niederlande. Das Königreich der Niederlande besteht seit einer Reform im Jahr 2010 aus insgesamt vier Ländern in Europa und der Karibik: Dies sind die europäischen Niederlande, zu denen die Karibikinseln Saba, Sint Eustatius und Bonaire als sogenannte Besondere Gemeinden gehören, sowie die Inseln Sint Maarten, Aruba und Curaçao, die jeweils als eigenständige Länder innerhalb des Königreichs verwaltet werden.
Derzeit existieren innerhalb des Königreichs 32 Nationalparks, die sich wie folgt auf die einzelnen Landesteile verteilen:

 Europäische Niederlande: 21
 Besondere Gemeinden: 7
 Curaçao: 2
 Aruba: 1
 Sint Maarten: 1

Die 21 Nationalparks in den europäischen Niederlanden machen gemeinsam etwas weniger als 4 % der Gesamtfläche des Landes aus. Um für die Verleihung des Nationalparkstatus in Frage zu kommen, muss ein Gebiet mindestens eine zusammenhängende Fläche von 1000 Hektar aufweisen. Außerdem muss es im Allgemeinen für die Öffentlichkeit zugänglich sein und gute Erholungsmöglichkeiten bieten. Des Weiteren sollte es eine für die Niederlande typische oder besonders schützenswerte Natur beherbergen. Die Niederlande sind seit 1969 Teil der Nationalpark-Initiative der International Union for Conservation of Nature und richten seitdem gezielt derartige Schutzgebiete ein. Die beiden ältesten Nationalparks Veluwezoom und De Hoge Veluwe wurden bereits in den 1930er-Jahren in Folge privater Initiativen gegründet. In den anderen Landesteilen des Königreichs gelten jeweils eigene Kriterien, wann ein Gebiet als Nationalpark bezeichnet werden kann. In diesen Regionen finden sich daher offizielle Nationalparks, die zum Teil erheblich kleiner als 1000 Hektar sind.

Die folgende Tabelle listet die Nationalparks getrennt nach den genannten Landesteilen auf. Die Besonderen Gemeinden werden dabei gesondert gelistet:

Europäische Niederlande

Besondere Gemeinden in der Karibik

Curaçao

Aruba

Sint Maarten

Weblinks 

 Kurzbeschreibungen zu den europäischen Nationalparks bei NiederlandeNet (Archivlink, Stand 2009)

Einzelnachweise 

!
Niederlande